Dobrin (Roemenië)
Dobříň (Tsjechië)